

Andelot-Morval 
 le nom d'un village du Jura, sur la commune d'Andelot-Morval
 le nom d'une seigneurie puis marquisat ayant appartenu à la maison de Coligny : le marquisat d'Andelot
 le nom usuel de plusieurs membres de la maison de Coligny, en particulier de François de Coligny, frère de Gaspard II de Coligny

Andelot-en-Montagne 
 le nom d'une commune du Jura : Andelot-en-Montagne

Andelot-Blancheville 
 Andelot, nom d'une ancienne commune de la Haute-Marne, fusionnée dans Andelot-Blancheville

Rivière d'Andelot 
 Andelot (rivière) : nom d'une rivière coulant dans le département de l'Allier

Traité 
 Traité d'Andelot, 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France